Mira peut faire référence à :

Prénom 

Mira est un prénom féminin qui a plusieurs origines :
 Dans les régions amazighophones, notamment en Kabylie, il s'agit d'un prénom courant très ancien, qui veut dire grâce.
En serbe, il peut se traduire par « la paisible » ou « la calme », mir en serbe signifie « la paix ». En serbe et autres langues slaves diminutif de Miroslava
 En arabe, il est un diminutif du prénom Samira qui signifie « compagnie de veille  ». 

Il est aussi le diminutif de Mirosinka (Mira Furlan, actrice croate) ;
 en hébreu, celle qui élève ;
 en latin, mira, adjectif féminin signifiant admirable ou étonnante ;
 en russe, mir signifie la paix et le monde ;
 en basque, Mira est un surnom signifiant milan ;
 on trouve également le prénom Mira dans la culture indienne (la réalisatrice Mira Nair) et la culture malgache.

Pseudonyme 

 Mira (1995-), Maria Mirabela Cismaru, chanteuse roumaine.

Patronyme 

 Abderrahmane Mira (1922-1959), révolutionnaire algérien ;
 Aurora Mira (1863-1939), peintre chilienne ;
 Brigitte Mira (1910-2005), actrice allemande ;
 Eduard Mira (1945-), sociologue espagnol ;
 Giovanni Mira (1891-1966), historien et antifasciste italien ;
 Joan Francesc Mira (1939-), écrivain et sociologue espagnol ;
 Magdalena Mira (1859-1930), peintre chilienne ;
 Pablo Mira (1985-), humoriste français.

Toponyme

Algérie 
 Mira, village de la commune de Timizart, dans la wilaya de Tizi Ouzou en Kabylie.

Brésil 
 Mira, une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Fernandópolis.

Canada 
 Mira Estrela, rivière du Canada, coulant dans la province de Nouvelle-Écosse.

Colombie 
 Río Mira, un fleuve d'Équateur et de Colombie.

Équateur 
 Mira, commune située dans la province de Carchi ;
 Le canton de Mira, canton tirant son nom de la ville citée ci-dessus.
 Río Mira, un fleuve d'Équateur et de Colombie.

Espagne 
 Mira, commune située dans la province de Cuenca et la communauté autonome de Castille-La Manche.

France 
 Le palais Mira, un palais de Nice.

Inde 
 Mira-Bhayandar, une ville de l'État indien du Maharashtra.

Italie 
 Mira, commune située dans la province de Venise et la région Vénétie.

Portugal 
 Mira, ville située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Praia de Mira, une subdivision de la commune citée ci-dessus ;
 Mira de Aire, freguesia de la commune de Porto de Mós, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
 Mira-Sintra, freguesia de la commune de Sintra, située dans le district et la région de Lisbonne ;
 la Mira, fleuve du Portugal coulant dans la région de l'Alentejo.

Astronomie 
 Mira ou Omicron Ceti, une étoile de la constellation de la Baleine.
 Étoile variable de type Mira, un type d'étoile variable.

Automobile 
 Le Motor Industry Research Association ou MIRA  est un centre d'essais britannique.
 La Mira, modèle de voiture de Daihatsu.

Cinéma 
 Mira, film belgo-néerlandais de Fons Rademakers sorti en 1971 ;
 Mira, personnage fictif de la série Spartacus.

Informatique 
 , superordinateur conçu par IBM pour le département de l'Énergie des États-Unis. Installé à l'Argonne National Laboratory, il est d’une vitesse de 10 petaflops.

Jeu vidéo 
 Mira, personnage du jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords ;
 Mira, planète sur laquelle se déroulent les événements du jeu vidéo de rôle en monde ouvert, Xenoblade Chronicles X ;
 Mira, personnage du jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse ;
 Mira, personnage du jeu vidéo Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Littérature 
 Mira, collection de livres des éditions Harlequin.

Ouvrages d'art 
 Le pont Mira est un pont tournant situé sur la Durme, en Belgique.

Vie associative 
 Mira Fondation, une fondation québécoise pour la formation de chiens d'aveugles, de chiens d'assistance et de chiens pour enfants souffrant du trouble envahissant du développement (TED) ;
 MIRA-Mémoire des Images Réanimées d'Alsace est une association fondée en 2006, qui s'est fixé comme objectifs la collecte, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine audiovisuel alsacien ou en rapport avec l'Alsace.

Musique 
 Mira, chanson de l'album Dans la légende du duo de rap français PNL ;
 Mira, titre de l'album homonyme du groupe de musique folk Flamand Naragonia quartet ;
 Lala mira, chanson algérienne de l'artiste Freeklane.

Références